Прокопе може да се отнася за:
 Виктор Наполеон Прокопе (1839 – 1906), финландски офицер
 Елмар Прокопе (1842 – 1877), финландски офицер
 Херман Оскар Прокопе (1841 – 1905), финландски офицер